Чемпіонат Шотландії з футболу 1931—1932 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 8 серпня 1931 та фінішував 30 квітня 1932. Це 42-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій перший титул чемпіона здобув «Мотервелл».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1932
Шотландія
Шотландія